O Comitê para a União e o Progresso (CUP; em turco: İttihat ve Terakki Cemiyeti) foi uma organização política turca.

Fundada inicialmente como uma sociedade secreta com o nome de Comitê para a União Otomana (turco: İttihad-ı Osmanî Cemiyeti), em 1889, pelos estudantes de medicina İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükuti e Hüseyinzade Ali, passou para o campo político sob a liderança de Bahaeddin Sakir e os Jovens Turcos, em 1906, durante o período de dissolução do Império Otomano. O partido chegou ao poder entre 1908 e 1918; ao fim da Primeira Guerra Mundial, a maioria de seus membros havia sido condenada à corte marcial pelo então sultão, Mehmed VI, e estavam na prisão. Alguns poucos membros da organização foram executados na Turquia, durante os julgamentos da tentativa de assassinato a Kemal Atatürk, em 1926; os membros restantes continuaram sua carreira política no país dentro do Partido Republicano do Povo (turco: Cumhuriyet Halk Partisi) e outros partidos políticos.

Ver também 
 Jovens Turcos
 Revolução dos Jovens Turcos

Partidos políticos do Império Otomano
Nacionalismo turco

ba:Иттихат
kk:Иттихат